Stephanie Jayne « Steph » Houghton est une footballeuse internationale anglaise née le  à Durham. Actuellement avec Manchester City, elle joue au poste de défenseur ou de milieu défensif.

Carrière 
Elle est sélectionnée parmi l'effectif britannique des Jeux olympiques 2012.

Statistiques 

https://fulltime.thefa.com/statsForPlayer.html?selectedSeasonID=1127981&personID=6383225&selectedStatisticDisplayMode=3&selectedOrgStatRecordingTypeID_ForSort=

Palmarès 
 Manchester City
 WSL1 en 2016
 WSL Cup en 2016
 Coupe FA en 2017 et 2019

 Arsenal Ladies
 Championnat d'Angleterre de football : 1
2009-10
 Coupe d'Angleterre de football : 1
2010-11

Distinctions personnelles 
 Membre de l'équipe-type de FA WSL 1 en 2016 et 2019.

Notes et références

Liens externes 

 
  Profil de Steph Houghton sur le site d'Arsenal
  Profil de Steph Houghton sur le site de la fédération anglaise de football

Naissance en avril 1988
Naissance à Durham (Royaume-Uni)
Footballeuse internationale anglaise
Joueuse de l'Arsenal WFC
Joueuse du Leeds United LFC
Joueuse du Manchester City WFC
Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2012
Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2020
Footballeuse sélectionnée plus de 100 fois en équipe nationale
100 femmes de la BBC